Osoby o tym nazwisku:
 Gustavo Girón Higuita – rzymskokatolicki duchowny
 René Higuita – kolumbijski piłkarz